Windischbauer ist der Name von

 Gerhard Windischbauer (* 1941), österreichischer Physiker 
 Johannes Windischbauer (* 1995), österreichischer Radrennfahrer
 Julia Windischbauer (* 1996), österreichische Schauspielerin
 Thomas Windischbauer (* 2003), österreichischer Triathlet

siehe auch
 Windischbauerhaus, Gebäude in Ternberg